De Grand Prix-wegrace van Portugal 2020 was de vijftiende en laatste race van het wereldkampioenschap wegrace-seizoen 2020. De race werd verreden op 22 november 2020 op het Autódromo Internacional do Algarve nabij Portimão, Portugal.

Het is de eerste keer dat de MotoGP in actie komt op het circuit. De race werd ingelast nadat er vanwege de coronapandemie diverse andere races werden afgelast.

In de Moto2 werd Enea Bastianini tot kampioen gekroond door de race als vijfde te finishen, wat genoeg was om voldoende voorsprong te verkrijgen op zijn laatste concurrenten Luca Marini, Sam Lowes en Marco Bezzecchi. In de Moto3 werd Albert Arenas tot kampioen gekroond door de race als twaalfde te finishen, wat genoeg was om voldoende voorsprong te verkrijgen op zijn laatste concurrenten Tony Arbolino en Ai Ogura.

Uitslag

MotoGP

Moto2

Moto3

Eindstanden na wedstrijd

MotoGP

Moto2

Moto3

2020
Portugal
Sport in Portimão